Извор — название населённых пунктов:

Болгария 
 Извор — село в Бургасской области;
 Извор — село в Видинской области;
 Извор — село в Перникской области;
 Извор — село в Пловдивской области;
 Извор — село в Софийской области;
 Извор — название села Кабиле с 1890 до 1950 года.

Македония 
 Извор — село в общине Другово;
 Извор — село в общине Липково;
 Извор — село в общине Чашка.

Сербия 
 Извор — село в общине Босилеград;
 Извор — село в общине Бабушница.

Украина 
 Извор — до 1946 г. название села Родниковка в Свалявском районе Закарпатской области.